Barsham ist der Name folgender topographischer Objekte:

 Barsham (Norfolk), Gemeinde in England
 Barsham (Suffolk), Ort und Gemeinde in England

Barsham ist der Familienname folgender Personen:

 Meshaal Barsham (* 1998), katarischer Fußballtorhüter
 Muamer Aissa Barsham (* 1994), katarischer Hochspringer